Țețina se poate referi la următoarele:

Cetatea Țețina, cetate moldovenească construită în secolul al XIV-lea, în vecinătatea orașului Cernăuți.
Dealul Țețina, cel mai înalt punct al dealurilor Cernăuțiului, având altitudinea de 538 m.
Țețina (rezervație peisagistică), situată pe versanții dealului omonim.